

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wilczyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Krotoszyce 
 Wilczyce – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Wilczyce – przysiółek wsi Zimna Brzeźnica w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Niegosławice 
 Wilczyce – część wsi Bukowina Bobrzańska w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań
 Wilczyce – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra 
 Wilczyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce
 Wilczyce – dawna osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica

Wieś na Białorusi 
 Wilczyce – wieś w obw. mohylewskim, w rej. mohylewskim

Inne 
 Wilczyce - gmina wiejska
 Wilczyce – powieść Aleksandra Dumasa